Крель () — немецкая фамилия;

Известные носители 
 Крель, Александр Александрович (1938—2008) — доктор медицинских наук, профессор, академик Медикотехнической медицинской академии
 фон Крель, Лудольф (1861—1937) — немецкий патофизиолог, терапевт.
 Крель, Лудольф Христоф Эренфрид (1825—1901) — востоковед, профессор Лейпцигского университета
 Крель, Николаус (1551—1601) — канцлер Саксонии.
 Крель, Штефан () — немецкий композитор, музыковед и музыкальный педагог
 Крель, Отто () — инженер, директор «Санкт-Петербургского Металлического завода»
 Крель, Себастиан (1538—1567) — словенский протестантский реформатор, писатель, богослов, филолог и проповедник.

Примечания